Sochor ist der Familienname folgender Personen:

 Hilde Sochor (1924–2017), österreichische Schauspielerin
 Miloslav Sochor (* 1952), tschechoslowakischer Skirennläufer
 Patrícia da Silva Sochor (* 1994), brasilianische Fußballspielerin
 Václav Sochor (1855–1935), böhmischer Maler

Sochor steht für:

 A. Sochor, österreichisches Baustoffhandelsunternehmen